Łada – imię
 Łada – marka samochodu
 Łada – rzeka w Polsce
 Łada – potok na Pogórzu Izerskim
 Łada – wieś w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Chrzanów
 Łada – gromada
 Łada – herb szlachecki
 Łada – domniemane bóstwo słowiańskie
 Łada Biłgoraj – klub piłkarski